Vähätsaaret kan syfta på följande platser:

Finland 

 Vähätsaaret (ö i Birkaland), Tammerfors, 
 Vähätsaaret (ö i Norra Savolax), Varkaus, 
 Vähätsaaret (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 

Robotskapade Finlandförgreningar